Тернье:

 Тернье — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Тернье — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.